Dianatempel bezeichnet:

 einen der Göttin Diana geweihten Tempel, siehe Diana
 Dianatempel (München)
 Dianatempel (Valtice)